Lutcher pode se referir a:
Henry J. Lutcher
Nellie Lutcher
Lutcher (Luisiana)

Desambiguação